Ламтюгин — фамилия. Известные носители:
 Ламтюгин, Сергей Евгеньевич (1977) — украинский футболист, защитник; футбольный тренер.
 Ламтюгина, Елена Владимировна (1976) — российская футболистка, защитник.